Гаюи́н (гаюнит) — минерал, каркасный алюмосиликат натрия и кальция с сульфат-ионом, принадлежит к группе содалита, близок к лазуриту.

История 
Впервые был описан в 1807 году из проб взятых с вулкана Везувий (Италия). Назван в честь французского кристаллографа Рене Гаюи (1743—1822).

Свойства 
Удельный вес — 2.4—2.5. Классификация минерала — 09.FB.10. Состав: Na2О — 16,6; CaO — 10; Al2О3 — 27,8; SO3 −14,2; SiO2 — 32.

Цвет гаюина преимущественно голубой и синий, иногда с зеленоватым оттенком, но встречается белый, серый, желто-красный. Образуется в щелочных изверженных породах. Наиболее красивый светло-синий гаюин возникает главным образом в молодых излившихся породах. Ограненный гаюин очень редок и дорог.

Распространение 
Встречается в извержённых породах: фонолитах, тефритах, гаюнофирах, нефелиновых сиенитах и иных породах, недосыщенных кремнезёмом. Широко представлен в лаве Везувия. Месторождения гаюина известны в горах Албани (Италия), близ Лаахского озера, и в трахибазальтах Нидермендига (Германия). Голубые ювелирные гаюины известны в массивах Эйфель на западе Германии.

Примечания

Источники 

 Каталог Минералов
 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.
 Mindat with location list
 Webmineral

Минералы натрия
Минералы кальция
Минералы алюминия
Силикаты (минералы)
Драгоценные камни
Соединения кальция по алфавиту